Lossius ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Friedrich Lossius (1811–1870), deutscher lutherischer Theologe   
 Jacob Lossius (1596–1663), deutscher lutherischer Theologe
 Jeremias Lossius (1643–1684), Professor der Anatomie und Botanik an der Universität Wittenberg

 Johannes Lossius (1842–1882), deutsch-baltischer Historiker   
 Kaspar Friedrich Lossius (1753–1817), deutscher Theologe, Pädagoge und Jugendschriftsteller 
 Lucas Lossius (1508–1582), deutscher lutherischer Theologe, Pädagoge und Hymnologe der Reformationszeit
 Petrus Lossius (1588–1639), deutscher Philosoph und Bibliothekar   
 Rudolph Christoph Lossius (1760–1819), deutscher lutherischer Theologe   

Siehe auch:
 Loss (Begriffsklärung)